Tommaso Leonetti – politico
 Tommaso Leonetti – arcivescovo